Любица Елушич (; 16 июня 1960, Копер, СФРЮ) — словенский политический и государственный деятель, министр обороны Словении в 2008—2012 годах. , , профессор Люблянского университета, доктор наук.

Биография 
Посещала школу в Сежане. В 1985 году окончила факультет социологии, политологии и журналистики Люблянского университета. Получила специальность социолога. В 1988 году закончила магистратуру, а через четыре года защитила докторскую диссертацию на тему легитимности вооружённых сил.

В 1993—1994 годах проходила стажировку в Королевской военной академии в Брюсселе (École Militaire Royale). Занималась исследованиями в области военной социологии. С 2005 года — профессор национальной обороны на факультете социальных наук Люблянского университета.

21 сентября 2008 года стала первой женщиной-министром обороны Республики Словения в правительстве Боруты Пахора. Ушла в отставку в 2012 году.

На парламентских выборах 2011 года баллотировалась по списку социал-демократов. С 2012 года она является депутатом Государственного собрания Словении (парламента государства).

Ссылки 
 Dr. Ljubica Jelušič, Professor
 Биография

Женщины-политики Словении
Депутаты Государственного собрания Словении
Министры обороны Словении
Преподаватели Люблянского университета
Выпускники Люблянского университета
доктора социологических наук